Allsvenskan 2005/2006 kan syfta på:

Allsvenskan i bandy 2005/2006
Allsvenskan i bandy för damer 2005/2006
Hockeyallsvenskan 2005/2006